Kiss Péter
 Kiss Péter (1928) orvos, gyermekgyógyász, az orvostudományok kandidátusa (1987)
 Kiss Péter (1937–2002) matematikus, a matematika doktora, az Eszterházy Károly Főiskola tanára 
 Kiss Péter (1944–2012) labdarúgó (Szegedi Honvéd, SZVSE)
 Kiss Péter (1956) labdarúgó (Videoton, Siófok)
 Kiss Péter (1959–2014) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP), miniszter
 Kiss Péter (1975) labdarúgó (Haladás, Kispest-Honvéd)
 Kiss Péter (?) operaénekes (tenor)
 Kiss Péter (1986–2013) hegymászó, az év magyar férfi teljesítménytúrázója (2003, 2004)
 Kiss Péter (1986) zongoraművész
hasonló nevűek
 Kiss G. Péter (1953) újságíró, fotóriporter